Niemcy:
 Berlin Zoologischer Garten – dworzec kolejowy w Berlinie
 Wuppertal Zoologischer Garten – przystanek kolejowy w Wuppertalu

Inne:
 Der Zoologische Garten – niemieckie czasopismo

Zobacz też:
 Zoo